Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Polling im Innkreis enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Polling im Innkreis im Bezirk Braunau am Inn.

Denkmäler

Einzelnachweise 

Polling im Innkreis
!